Коралловые острова:
 Коралловый остров — тип островов.
 Коралловые острова — устаревшее название района островов Спратли.